Lollesgaard ist der Familienname folgender Personen:

Martin Lollesgaard (* 1987), dänischer Radrennfahrer
Michael Lollesgaard (* 1960), Generalleutnant des Königlich Dänischen Heeres